Marco Gavio Esquila Galicano puede referirse a las siguientes personas, cónsules durante el siglo II en el Imperio romano:

 Marco Gavio Esquila Galicano (cónsul 127), cónsul con el emperador Adriano.
 Marco Gavio Esquila Galicano (cónsul 150), hijo del anterior, cónsul con Antonino Pío.